

Geografia
 Monte Lahaye – montagna dell'Antartide

Persone
 Jef Lahaye (1932-1990) – ciclista su strada olandese
 Matthieu Lahaye (1984) – pilota automobilistico francese
 Tim LaHaye (1926-2016) – scrittore statunitense